Szabadi Somogy megye
Balatonszabadi
Alsószabadi (1899-ig Alsó-Lehota, szk. Dolná Lehota) Szlovákia, Besztercebányai kerület, Breznóbányai járás
Bozókszabadi (1899-ig Bozók-Lehota, szk. Bzovská Lehôtka) Szlovákia, Besztercebányai kerület, Zólyomi járás
Csabaszabadi
Felsőszabadi (1899-ig Felső-Lehota, szk. Horná Lehota) Szlovákia, Besztercebányai kerület, Breznóbányai járás
Kispapszabadi (1899-ig Kis-Lehota, szk. Malá Lehota) Papszabadi része
Murányszabadi (1899-ig Murány-Lehota, szk. Muránska Lehota) Szlovákia, Besztercebányai kerület, Nagyrőcei járás
Papszabadi (1899-ig Kis-Lehota és Nagy-Lehota, szk. Lehota pod Vtáčnikom) Szlovákia, Trencséni kerület, Privigyei járás
Perecsényszabadi (1899-ig Precsin-Lehota, szk. Prečinska Lehota) Lednicróna része, Szlovákia, Trencséni kerület, Puhói járás
Ratkószabadi (1899-ig Ratkó-Lehota, szk. Ratkovská Lehota) Szlovákia, Besztercebányai kerület, Rimaszombati járás
Rimaszabadi (1899-ig Rima-Lehota, szk. Lehota nad Rimavicou) Szlovákia, Besztercebányai kerület, Rimaszombati járás
Zólyomszabadi (1899-ig Kassa-Lehota, szk. Kašova Lehôtka) Zólyomternye része, Szlovákia, Besztercebányai kerület, Zólyomi járás

Lásd még: Lehotka (egyértelműsítő lap)